Tiómkino - Тёмкино  - és un poble de la província de Smolensk, a Rússia, a uns 200 km de Moscou.

Referències 

Pobles de la província de Smolensk